Die Evangelische Kirchengemeinde Gersweiler-Klarenthal ist eine selbständige evangelische Kirchengemeinde, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts im Kirchenkreis Saar-West der Evangelischen Kirche im Rheinland seit dem Jahr 2008 mit den beiden Pfarrbezirken Gersweiler und Klarenthal besteht.

Geschichte 

Die Kirchengemeinde war bis ins 19. Jahrhundert eine Filiale der evangelischen Kirchengemeinde Malstatt. Im Jahre 1844 wurde der Kirchengemeinde das ehemalige Stifts-Forsthaus als Pfarrhaus überlassen. Dann wurden zunächst die beiden voneinander unabhängigen Gemeinden Gersweiler (Kirchenkreis Saarbrücken) und Klarenthal (Kirchenkreis Völklingen, ursprünglich Gemeinde Klarenthal-Krughütte) gebildet. Im Jahre 2008 wurden aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen die ehemals selbständigen Kirchengemeinden zur Kirchengemeinschaft Gersweiler-Klarenthal zusammengelegt. Als im Jahr 2009 auch die Kirchenkreise Saarbrücken und Völklingen zum Kirchenkreis Saar-West fusionierten, trat die Kirchengemeinde Gerweiler-Klarenthal diesem bei.

Pfarrbezirke 
Im Pfarrbezirk 1 Gersweiler hat Jutta Seibert das Pfarramt inne. Die Kirche befindet sich in der Hauptstraße in Gersweiler. In der Kirche Gersweiler befindet sich eine historische Orgel der Firma E. F. Walcker u. Cie aus Ludwigsburg. Der Pfarrbezirk verfügt über ein Pfarrhaus und betreibt einen Kindergarten in direkter Nachbarschaft der Kirche.

Im Pfarrbezirk 2 Klarenthal hat Uwe Lorenzen das Pfarramt inne. Die Kirche sowie das Pfarrhaus befinden sich in der Hauptstraße in Klarenthal. Die Kirche verfügt über eine historische Klais-Orgel.

Kindergarten Gersweiler 
Die Kirchengemeinde unterhält in Gersweiler mit dem evangelischen "Kinderhaus Sonnenschein" einen Kindergarten.

Weblinks 
 Webseite der Gemeinde
 Anfahrtsplan (PDF)

Einzelnachweise 

Körperschaft des öffentlichen Rechts (Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft)
Christentum in Saarbrücken
Gegründet 2008
Organisation (Saarland)